Córrego Pirão é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Pirão, Córrego
Pirão